Ламмерсхаген () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Плён. Подчиняется управлению Зелент/Шлезен.  Население составляет 247 человек ( на 31. Дек. 2019). Занимает площадь 25,97 км². Официальный код  —  01 0 57 044.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна